Världsmästerskapen i judo 2019 arrangerades i Tokyo i Japan mellan den 25 augusti och 1 september 2019.

Beslutet att utse Tokyo till värdstad togs på International Judo Federations möte under OS i Rio de Janeiro i augusti 2016. Det var fjärde gången mästerskapen hölls i Japan och andra gången i Tokyo.

Det tävlades i fjorton viktklasser, sju för damer och sju för herrar, och det hölls även en mixad lagtävling. Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 16 medaljer varav fem guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Mixat

Medaljtabell

Källor
 World Judo Championships 2019. Ippon.com. Läst 29 september 2019.
 World Senior Championships 2019 - Results. International Judo Federation. Läst 29 september 2019.

Noter 

2019 i Japan
Judotävlingar
Internationella sportevenemang i Japan
Sportåret 2019
Sportevenemang i Tokyo